Michael Schefczyk ist der Name folgender Personen:

* Michael Schefczyk (Wirtschaftsingenieur) (* 1967), deutscher Ökonom, Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer
 Michael Schefczyk (Philosoph), deutscher Philosoph